Lago Verde peut faire référence à :
 Lago Verde, une commune au Chili.
 Lago Verde, une municipalité au Brésil.
 Lago Verde, un lac en Italie.

Voir aussi